Klimenko (russ. Клименко) ist der Familienname folgender Personen:

 Gleb Wiktorowitsch Klimenko (* 1983), russischer Eishockeyspieler
 Oleg Klimenko (* 1971), kirgisischer Fußballspieler
 Margarita Wjatscheslawowna Klimenko (* 1979), russische Rennrodlerin 
 Sergei Minowitsch Klimenko (1929–2016), russischer Virologe

 Wiktor Jakowlewitsch Klimenko (* 1949), russischer Turner

Siehe auch:
 Klymenko